Cecidostiba är ett släkte av steklar som beskrevs av Thomson 1878. Cecidostiba ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Cecidostiba